Das Wiesbaden Tennis Open 2013 war ein Damen-Tennisturnier in Wiesbaden. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 28. April bis 5. Mai 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Wiesbaden